Фуркруа, Антуан де (1755—1809) — французский химик и политический деятель.
 Фуркруа, Бонавентура де (Bonaventure de Fourcroy; 1610?—1691) — французский адвокат и поэт.

Примечания